In 2010 werd het 96ste Campeonato Cearense gespeeld voor voetbalclubs uit Braziliaanse staat Ceará. De competitie werd georganiseerd door de FCF en werd gespeeld van 9 januari tot 2 mei. Fortaleza werd kampioen.

Eerste toernooi

Eerste fase

Tweede fase

Tweede toernooi

Eerste fase

Tweede fase

Campeonato do Interior
Het campeonato do Interior was voor clubs die niet uit de hoofdstad Fortaleza kwamen.

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Cearense
Braziliaans competitievoetbal 2010